Matt Elliott – brytyjski muzyk
 Matt Elliott (ur. 1968) – szkocki piłkarz
 Matt Elliott (ur. 1969) – nowozelandzki pisarz